Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Tucker :
 l', un destroyer de la classe Tucker, en service à partir de 1916, transféré à la garde côtière comme  et détruit en 1936 ;
 l', un destroyer de la classe Mahan en service de 1936 à 1942.

Tucker